Дебу — фамилия. Известные носители:

 Дебу, Александр Осипович (1802—1862) — русский генерал, участник покорения Кавказа и Туркестанских походов.
 Дебу, Иосиф Львович (1774—1842) — участник войн против Наполеона и Кавказских походов, оренбургский губернатор.
 Дебу, Ипполит Матвеевич (1824—1890) — петрашевец.
 
 Дебу, Лев Львович (1740—1814) — русский военно-морской врач франко-итальянского происхождения.